

Moda 
 Schiavina – soprabito usato nel Medioevo dai viaggiatori

Persone 
 Raffaele Schiavina – anarchico italiano
 Samuele Schiavina – ciclista su strada italiano